Dor-el é uma personagem fictícia do desenho animado Super Amigos. É uma heroína kriptoniana da cidade de Kandor. Forma um quarteto ao lado de Hanna, Mygar e Erin. Apareceu no episódio Superfriends - Terror at 20,000 fathoms. No episódio, interagiram com Zan e Jayna, os Super Gêmeos.

Personagens da DC Comics
Superman
Personagens dos Super Amigos